Aurore peut faire référence à :

Prénom

Personnes portant ce prénom 
 Aurore Auteuil, (1981-), actrice française.
 Aurore Clément (1945-), actrice française.
 Aurore de Kœnigsmark (1662-1728), nom littéraire de la mère de Maurice de Saxe.
 Aurore Demilly (1975-), dessinatrice et coloriste de bande dessinée.
 Aurore Dupin (1804-1876), nom originel de l'écrivain George Sand.
 Aurore Gagnon (1909-1920), enfant martyre, jeune victime d'agressions répétées de la part de sa belle-mère et de son père.
 Aurore Kassambara (1979-), athlète française (400 m haies).
 Aurore Mongel (1982-), nageuse française.
 Aurore Pegaz (1985-), footballeuse française.
 Aurore Ponomarenko (1987-), patineuse française.
 Aurore Sobolak, joueuse de rugby à XV française.
 Aurore Valade (1981-), photographe française.

Toponyme 

 Ville de l’aurore, une communauté intentionnelle dans le Tamil Nadu en Inde.

Arts et mythologie 
 Aurore (ou Aurora), divinité latine chargée d'ouvrir au char du Soleil les portes du ciel.
 Aurore, couleur, sorte de jaune doré.

Œuvres 

 Aurore - Réflexions sur les préjugés moraux, œuvre de Friedrich Nietzsche.
 Aurore, l'enfant martyre, pièce de théâtre québécoise créée en 1921.
 La Petite Aurore, l'enfant martyre, film québécois tourné en 1952.
 Aurore, film québécois tourné par Luc Dionne en 2005.
 L’Aurore (), un film de Friedrich Wilhelm Murnau de 1927.
 Aurore, court métrage français de Dominique Delouche (1982).
 L'Aurore, par William-Adolphe Bouguereau.
 Aurore, film français de Nils Tavernier en 2006.
 Prix Aurore, parodie de récompenses du cinéma québécois.
 Aurore, roman d'Erin Hunter faisant partie de la saga La Guerre des clans sorti en France en 2009.
 Aurore, série télévisée réalisée par Laetitia Masson en 2016.
 Aurore, comédie française réalisée par Blandine Lenoir sortie en 2017.

Fiction 
 Aurore, héroïne de la version Walt Disney de La Belle au bois dormant
 Aurore, fille de l'héroïne de La Belle au bois dormant de Charles Perrault
 Aurore, personnage du ballet La Belle au bois dormant de Tchaïkovski
 Aurore, héroïne de la série Pokémon
 Aurore noire, roman d'espionnage (2005) de la série SAS, par Gérard de Villiers

Science 
 L'aurore succède à l'aube et correspond au bref moment où le haut du globe solaire pointe à l'horizon, juste avant le lever du soleil.
 Aurore polaire (aurore boréale ou australe), phénomène lumineux de l'atmosphère ;
 Aurore, insecte lépidoptère de la famille des Pieridae ; plusieurs espèces :
 Aurore ;
 Aurore des Balkans ;
 Aurore de Barbarie, synonyme : Aurore de Provence ;
 Aurore de Sicile.

Vaisseaux 
 Aurore, croiseur russe transformé en navire musée ;
 Aurore, frégate française ;
 Classe Aurore, classe de sous-marins français.
 Aurore (Q192),  navire de tête de la classe Aurore.

Autres 
 Aurore, association française créée en 1871 et reconnue d’utilité publique, œuvrant pour la réinsertion socio-professionnelle de personnes exclues ou précaires. Son bureau est présidé par Pierre Coppey

Notes et références

Voir aussi 
 
 

Prénom féminin
Prénom français
Homonymie de prénom
Homonymie de bateaux